Henry Mitchell ml. je postava ze seriálu Čarodějky. Je nejmladším synem Paige Matthews a Henryho Mitchella. Má dvě starší sestry Tamoru a Kat. o jeho schopnostech se ví málo, údajně by měl mít veškeré schopnosti světlonošů a světelnou telekinezi (Telekinetic Orbing).

Světlonošské schopnosti 
 Orbing – Přenášení
 Healing – Léčení
 Sensing – Vycítění bližných/svěřenců
 Telekinesis – Telekineze
 Empathy – Empatie
 Glamouring – Změna podoby (přeměňování)
 Immortality – Nesmrtelnost (nemůže zemřít přirozenou smrtí)
 Reconstitution – Znovuoživení (po zničení)
 Telepathy – Telepatie
 Remote Orbing – Přemnášení osob bez nutné asistence
 Dream Manipulation – Manipulování se sny ostatních lidí
 Photokinesis – Fotokineze (schopnost vytvářet světlo a manipulovat s ním)
 Thermokinesis – Termokineze (změna teploty)

Postavy seriálu Čarodějky